Leiobunum är ett släkte av spindeldjur som beskrevs av Carl Ludwig Koch 1839. Leiobunum ingår i familjen långbenslockar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Långbenslockar
Leiobunum